Рэдволл ():
 «Рэдволл» — серия романов английского писателя Брайана Джейкса, публиковалась с 1986 по 2011 год.
 «Воин Рэдволла» (Redwall) — первая книга серии, изданная в 1986 году.
 «Рэдволл» — мультсериал по мотивам одноимённой серии книг, выходивший в 1999—2001 годах.